

Кістлер — місто, штат Пенсільванія
 Кістлер — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія